Blackburne kan syfta på:

 Blackburne (företag) – en brittisk motorcykeltillverkare verksam åren 1913–1921.
 Blackburne Airport – en flygplats i Montserrat.
 Blackburne, Edmonton – ett område i Edmonton, Kanada.
 Blackburne (krater) – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus.

Se även
Blackburn (olika betydelser)